Tom Holland (actor) (nascut el 1996) és un actor anglès.
 Tom Holland (futbolista australià) (1885-1946), futbolista australià
 Tom Holland (futbolista (1902)) (1902–1987) futbolista anglès
 Tom Holland (artista) (nascut el 1936), artista visual nord-americà
 Tom Holland (director) (nascut el 1943), director de cinema nord-americà
 Tom Holland (polític) (nascut el 1961), senador de l'estat de Kansas
 Tom Holland (autor) (nascut el 1968), autor anglès